Джош Сандерсон (; род. 23 апреля 1977, Оринджвилл, Онтарио) — канадский игрок в лакросс, помощник генерального менеджера клуба «Торонто Рок». Лауреат  (2002).

Карьера 
Джош Сандерсон был выбран на драфте NLL 1997 года под 16-м номером клубом «Рочестер Найтхокс». Там он провёл 2 сезона и в 1999 году на драфте расширения был выбран клубом «Олбани Аттак», генеральным менеджером которого был его отец . Здесь Джош четырежды становился лучшим бомбардиром команды, а в 2002 году был лучшим ассистентом лиги (68 передач). Сезон 2004 года Сандерсон провёл в клубе «Сан-Хосе Стелс», а в 2005 году переходит в клуб «Торонто Рок», возвращаясь к отцу, и здесь снова становится лучшим ассистентом лиги, сделав за сезон 71 передачу и завоёвывает чемпионский кубок. По ходу сезона 2008 года Джош Сандерсон был обменян в «Калгари Рафнекс» на . В 2009 году он сделал 74 передачи за сезон и снова стал чемпионом. Сезон 2011 года Сандерсон провёл в клубе «Бостон Блэйзерс», а в 2012 году вернулся в «Торонто Рок». После сезона 2016 года Джош Сандерсон объявил о завершении карьеры. В 2016 году Джош Сандерсон стал членом зала славы лакросса.

Награды 
 NLL Championship: 2005, 2009

Статистика

Примечания

Ссылки 
 http://nll_stats.stats.pointstreak.com/playerpage.html?playerid=8237065
 https://www.youtube.com/watch?v=dcCtLIeiQpM

Игроки в лякросс Канады
Игроки «Рочестер Найтхокс»
Игроки «Олбани Аттак»
Игроки «Сан-Хосе Стелс»
Игроки «Торонто Рок»
Игроки «Калгари Рафнекс»
Игроки «Бостон Блэйзерс»